Єронім Малицький (1865—1925) — український церковний діяч, священник УГКЦ, василіянин, педагог.
 Ієрофей (Малицький) (1727—1799) — церковний діяч, вчений і проповідник, митрополит Київський (1796—1799).
 Малицький Ігор Федорович ( 1925) — український вчений, викладач, громадський діяч.
 Малицька Костянтина Іванівна (1872—1947) — українська поетеса, прозаїк, перекладач, бібліограф, редактор, педагог, діячка культурно-освітніх товариств.
 Малицька Любов Іванівна ( 1936) — українська співачка (мецо-сопрано). Народна артистка України (1997).
 Малицький Микола Лукич (1888—1941) — меценат, підприємець, педагог, громадський і політичний діяч.
 Малицький Остап Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Малицький Федір Михайлович (1900—1988) — український поет та прозаїк.
 Малицький Ярослав ( 1930) — учасник національно-визвольної боротьби, в 1992—2009 — голова Львівської обласної Спілки політичних в'язнів України.

Див. також 
 Малецький

Українські прізвища